El término boomerang designa a un artilugio utilizado por los aborígenes australianos, pero también puede referirse a:

Astronomía 

 Nebulosa Boomerang, una nebulosa protoplanetaria.

Cine 

 Boomerang, una película dirigida por Elia Kazan protagonizada por Eddie Murphy

Deporte 

 Boomerang Interviú, un club de fútbol sala español.

Historieta 

 Bumerang, una revista de cómic española.

Música 

 Boomerang (banda), una banda uruguaya.

 Boomerang (álbum de Daara J)
 Boomerang (canción de Nicole Scherzinger)

Televisión 

 Boomerang TV, una productora audiovisual española.
 Boomerang TV Chile, filial chilena.
 Boomerang, canal de televisión de pago estadounidense operado por Cartoon Network y que cuenta con varias versiones internacionales:
 Boomerang, válido en España.
 Boomerang Latinoamérica, válido para todos los países de Latinoamérica.
 Boomerang, válido en Francia.
 Boomerang, válido en Italia.
 Boomerang, válido en Turquía.
 Boomerang, válido para el Reino Unido e Irlanda.
Boomerang, válido en Portugal.
 Boomerang, válido para el Sudeste Asiático.
 Boomerang, válido para el Medio Oriente Y Áfricano.

Otros 
 Boomerang, un modelo de montaña rusa.
Boomerang (Sistema Móvil de Detección de Tirador)